Johann Peter Hasenclever (1810-1853), peintre allemand,
 Walter Hasenclever (1890–1940), écrivain allemand,
  (1837–1889), homme politique allemand.